Gabányi László (1879–1943) színész
 Gabányi László (1935–1981) válogatott kosárlabdázó, sportvezető, gépészmérnök